Personen
 Alexander Forrest, ontdekkingsreiziger en West-Australisch parlementslid
 George Forrest (botanicus)
 George Forrest (ondernemer)
 John Forrest, ontdekkingsreiziger en de eerste premier van West-Australië
 Margaret Forrest, botanisch verzamelaarster en illustratrice, gehuwd met bovenstaande John Forrest
 Maxwell Forrest, een personage in de serie Star Trek: Enterprise
 Forrest Thomas, een (disco)zanger bekend onder de artiestennaam Forrest

Toponiemen
 Forrest (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Forrest (West-Australië), een plaats in Australië
 Forrest (Victoria), een plaats in Australië
 Forrest (rivier), een rivier in West-Australië